When Your Heart Stops Beating — дебютный студийный альбом группы +44, вышел 14 ноября 2006 года, хотя уже 28 октября он просочился в интернет.

Список композиций 
 Lycanthrope (3:57)
 Baby, Come On (2:46)
 When Your Heart Stops Beating (3:12)
 Little Death (4:05)
 155 (3:29)
 Lillian (4:38)
 Cliff Diving (3:40)
 Interlude (1:12)
 Weatherman (4:33)
 No, It Isn’t (3:31)
 Make You Smile (3:44)
 Chapter XIII (5:07)
 Baby Come On (Акустическая версия, только для Великобритании, Германии, Мексики и Австралии) (2:54)
 Weatherman (Акустическая версия, только для Великобритании) (4:17)
 145 (Акустическая версия "155") (03:35)

Песни 
 No It Isn’t — первая песня, которую выпустили +44. Её можно было скачать с их официального сайта 13 декабря 2005 года. На этот же день был запланирован выход материалов новой группы бывшего и нынешнего коллеги Марка Хоппуса и Трэвиса Баркера по blink-182, гитариста Тома ДеЛонга, Angels and Airwaves. Кроме того, 13 декабря — ещё и день рождения ДеЛонга. В интервью Марк Хоппус сообщил, что версия «No It Isn’t», выпущенная на сайте, является только демоверсией. На альбоме и на концертах у песни будет новая партия ударных и в конце добавится ещё один куплет. Трэвис Баркер заявил, что 500 эксклюзивных копий сингла «No It Isn’t» были разосланы первым 500 покупателям товаров с символикой группы.
 Lycanthrope — вторая песня, выпущенная группой. Она также была допущена к скачке на официальном сайте, но уже 1 сентября 2006 года.

Участники записи 
 Марк Хоппус — вокал, бас-гитара, гитара
 Шейн Галахер — гитара, бэк-вокал
 Крейг Фэрбау — гитара, бэк-вокал
 Трэвис Баркер — ударные, клавишные
 Кэрол Хеллер — бэк-вокал на демоверсии «No It Isn’t» и вокал на «Make You Smile».

Ссылки 

Дебютные альбомы 2006 года
Альбомы, спродюсированные Джерри Финном
Альбомы Interscope Records